Ю́лиус Энгельбе́рт Рёнтген (; 9 мая 1855, Лейпциг, Саксония, ныне Германия — 13 сентября 1932, Утрехт, Нидерланды) — нидерландский композитор, пианист, дирижёр, фольклорист и педагог немецкого происхождения.

Биография 
Сын скрипача Энгельберта Рёнтгена и пианистки Паулины Кленгель, происходившей из лейпцигского музыкального семейства Кленгелей (Юлиус Кленгель был её двоюродным братом). Ученик Морица Хауптмана и Карла Рейнеке (композиция), затем совершенствовался как пианист в Мюнхене у Франца Лахнера. Концертировал с 18-летнего возраста, как аккомпаниатор выступал, в частности, с Юлиусом Штокхаузеном и Йоханнесом Мессартом. Участвовал в трио вместе с Йозефом Хубертом Крамером. Как солист исполнял широкий и разнообразный репертуар — в частности, в 1887 году дал в Амстердаме концерт из произведений Александра Бородина и Цезаря Кюи. В 1886—1898 годах выступал также как хоровой дирижёр, в этот же период недолгое время руководил одним из амстердамских оркестров.

В 1878 году обосновался в Амстердаме. Один из основателей (1883), профессор и в 1912—1924 годах директор Амстердамской консерватории. На творческую манеру Рёнтгена оказали влияние Иоганнес Брамс и Эдвард Григ, с которыми он был дружен, а о последнем даже написал биографию. Был страстным собирателем национального музыкального фольклора. Среди учеников Бернхард ван ден Сигтенхорст-Мейер, Хуго ван Дален и другие. В 1930 году удостоен степени почётного доктора Эдинбургского университета.

Был дважды женат. Дети от обоих браков выбрали музыкальную карьеру. Так, старший сын Юлиус Рёнтген-младший от первой жены, скрипачки и композитора Аманды Майер, стал известным скрипачом.

Сочинения 
 опера «Агнета» / Agnete (1914)
 опера «Смеющийся кавалер» (о жизни художника Франса Халса)
 25 симфоний
 7 фортепианных, 3 скрипичных и 3 виолончельных концерта
 многочисленные камерные сочинения

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 458 — ISBN 5-85270-033-9
 Hanna de Vries Stavland 1994: Julius Röntgen og Edvard Grieg: et musikalsk vennskap. Alma Mater Forlag AS, Bergen. ISBN 82-419-0134-8

Примечания

Ссылки 
 Юлиус Рёнтген (I) на Allmusic
 Юлиус Рёнтген (II) на Allmusic

Фольклористы Нидерландов
Оперные композиторы Нидерландов